

Anno 
 776 o 776 a.C.

Codici 
 776 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Foggy Bottom, ad Hamilton, nella Contea di Madison (New York), degli USA

Matematica 
 776 – numero